(254) Августа () — небольшой астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному класса S и возглавляет одноимённое семейство астероидов. Астероид был открыт 31 марта 1886 года австрийским астрономом Иоганном Пализой в Венской обсерватории и назван в честь  (), жены известного австрийского астронома  ().

См. также 
 Список астероидов (201—300)
 Классификации малых планет
 Семейство астероидов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Описание астероида 

Астероиды Главного пояса
Семейство Августы
Астероиды, открытые Иоганном Пализой
Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, названные в честь людей